Rissler är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alicia Rissler (född 1980), svensk kläddesigner
 Gerd Rissler (1909–1996), svensk konstnär
 Gottlieb Rissler (1824–1907) svensk ämbetsman
 Gunnar Rissler (1914–1999), svensk militär
 Hadar Rissler (1874–1941), svensk ämbetsman
 John Rissler (1863–1931), svensk läkare
 Pehr Rissler (1781–1866), svensk läkare
 Sigrid Rissler (1868–1918), svensk konstnär